Bąki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Bąki, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Bąki, village de la voïvodie de Łódź
 Bąki, village de la voïvodie de Mazovie
 Bąki, village de la voïvodie d'Opole